Siegtal steht für
 Tal der Sieg (Fluss)
 Siegtal-Radweg
 Siegtalbahn
 Siegtalbrücke
 Siegtal-Gymnasium

Siehe auch:
 Sieg-Taler
 Siegenthal